Le Monastère Shaolin ou Temple Shaolin () est un temple bouddhiste, situé dans la province du Hebei, en Chine.

Son nom a été utilisé dans deux films :
 Le Temple de Shaolin (1976, ), réalisé par Chang Cheh, avec Ti Lung, Alexander Fu Sheng, David Chiang ;
 Le Temple de Shaolin (1982, ), réalisé par Yen Chang-hsin, avec Jet Li, Wang Jue, Sun Jian Kui.